Guia ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Guia (Albufeira)
 Guia (Pombal)

Guia ist der Familienname folgender Personen:

 Ademir da Guia (* 1942), brasilianischer Fußballspieler
 Domingos da Guia (1912–2000), brasilianischer Fußballspieler